Picha – regista e animatore belga
 Hermann Picha – regista e animatore belga
 12051 Pícha – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 

 Pica
 Pichai
 Piche